18-й стрелковый корпус (18-й ск) — воинское соединение Вооружённых Сил СССР.

1-е формирование

История 
1924 год

Корпус сформирован 1 июля по приказу командующего войсками 5-й Краснознамённой армии № 691/432. Управление корпуса начало формироваться в г. Чите (июль 1924).

В июле управление корпуса перемещено в г. Иркутск.

1929 год

Управление корпуса в г. Иркутск.

Управление корпуса перемещено снова в г. Читу.

Корпус входил в состав Сибирского военного округа.

10 июля китайские белобандиты совершили налёт по всей линии Китайско-Восточной железной дороги (далее КВЖД), громили профсоюзы, произвели массовые аресты советских граждан работников дороги, чем нарушили Мукденское и Пекинское соглашения о совместном управлении железной дорогой. Белые эмигранты из Республики Россия в г. Харбине начали объединяться в организации и отряды. К советской границе подтягивались китайские войска. Затем последовали провокационные налёты на пограничные заставы. Неоднократные протесты правительства Советского Союза к правительству Китая оставались без ответа. Правительство Китая, подстрекаемое международной реакцией, предало интересы своего народа, чем нанесло тяжёлый удар делу советско-китайской дружбы.,

6 августа была образована Особая Дальневосточная армия (далее ОДВА). Приказом Революционного военного совета СССР от 6 августа 227/41 управления 18-го и 19-го стрелковых корпусов расформировывались, а личный состав выделялся на формирование управления армии.,,

Корпус входил в состав ОДВА с августа 1929 года.

14 октября командующий войсками ОДВА В. К. Блюхер назначил командиром корпуса С. С. Вострецова.,,

 Вострецов, герой Гражданской войны в России 1918—1923 годов. Награждён тремя орденами Красного Знамени. в 1929 году командир 51-й Перекопской стрелковой дивизии в г. Одессе.,,

Штаб корпуса имел телеграфную связь с Москвой, штабом ОДВА (г. Хабаровск) и штабом Сибирского военного округа (г. Новосибирск). Радиосвязь имелась с Хабаровском, г.Иркутском и г. Читой. Устойчивая телефонная и телеграфная связь была установлена со всеми соединениями и частями корпуса. В это время впервые в ОДВА была создана служба воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС).

С. С. Вострецов тщательно изучал обстановку в районе будущих военных действий. На самолёте он вылетал на разведку и сам оценивал группировку сил на сопредельной стороне, позиции белокитайцев в районе г. Маньчжурия и г. Чжалайнор. Было известно, что в г. Маньчжурия были сосредоточены части 15-й китайской пехотной бригады, части кавалерии, два бронепоезда, сапёрные и другие части; в г. Чжалайнор — 17-я китайская пехотная бригада; по линии железной дороги на участке Цаган — г. Хайлар — 3-я китайская кавалерийская и 14-я китайская пехотная бригады; в составе белокитайских войск находились русские белогвардейские отряды. Китайцами вокруг городов были созданы укреплённые районы с широкой сетью окопов и ходов сообщения с укрытиями; на позициях установлены пулемёты, бомбомёты и артиллерийские орудия; впереди окопов были вырыты рвы глубиной 2 — 3 м, прикрываемые установленными на них пулемётами. Китайские войска уже насчитывали до 59 тыс. человек, что по численности превосходило советские войска в 8 раз. Свои захватнические цели не скрывал командующий китайскими войсками в районе г. Маньчжурия, г. Хайлар генерал-лейтенант Лян Чжуцзян, заявив иностранным корреспондентам о планах захватить г. Читу.

Командование корпуса получило директиву Реввоенсовета ОДВА, подписанную 12 ноября 1929 г. (В. К. Блюхером и Н. Е. Доненко). В директиве ставилась задача 18-му ск о нанесении упредительного удара по китайским войскам в районе г. Маньчжурия, г. Чжалайнор для ускоренного разрешения мирным путём затянувшегося конфликта.

В период подготовки к военным операциям на КВЖД в составе ОДВА создана Забайкальская группа войск, в состав которой вошло управление 18-го ск.

Войсками Забайкальской группой войск, оставаясь одновременно командиром 18-го ск, командовал С. С. Вострецов.,,

Изучив директиву РВС армии, командующий войсками Забайкальской группой войск С. С. Вострецов с начальником штаба Г. И. Кассиным и начальником оперативного отдела Я. Я. Вейкиным разработали план операции. 14 ноября план был доведён на совещании командиров соединений и отдельных частей. Разгромить противника предусматривалось двумя последовательными ударами:
 
а/ изолируя военный гарнизон ж.д. станция Маньчжурия, внезапным наступлением главных сил разбить противника на укреплённом участке «Чжалайнор»;

б/ после выполнения первой задачи наступлением с востока разбить китайские части на укреплённом участке «Маньчжурия».

Этот план также был в деталях обсуждён с прибывшим в Даурию командующим войсками армии В. К. Блюхером и одобрен им.

Командиры и политические работники приступили к подготовке вверенных им соединений и воинских частей. С. С. Вострецов исключительное внимание уделял партийной и массово-политической работе. По его просьбе из армии был прислан специальный вагон-редакция. Политические работники наладили выпуск армейской газеты «Тревога» и корпусной — «Отпор», редактором которой был земляк Вострецова И, А. Искра. Газета приобрела большую популярность среди воинов. В полках, батальонах и ротах с подъёмом проходили партийные собрания и митинги о задачах личного состава в предстоящей операции.

В ноябре 1929 года корпус участвовал в Маньчжуро-Чжалайнорской операции ОДВА (Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге). Целью операции был разгром китайской Маньчжуро-чжалайнорской группировки Мукденской армии, обеспечение безопасности советской границы и прав СССР на Китайско-Восточной железной дороге. Командующий войсками ОДВА В. К. Блюхер.

Войсками корпуса руководили командир корпуса С. С. Вострецов, начальник штаба корпуса Г. И. Кассин, помощник командира корпуса по политической части — начальник политического отдела Л. Д. Зайцев, начальник оперативного отдела штаба корпуса Я. Я. Вейкин.

1932 год

По приказу РВС СССР № 005 от 18 февраля 1932 г. управление корпуса было переформировано в управление Забайкальской группы войск ОКДВА.

Дислокация управления корпуса:
 г. Чита (июль 1924).
 г. Иркутск (июль 1924—1929).
 г. Чита (1929 — декабрь 1930).
 г. Иркутск (декабрь 1930 — июль 1931).
 г. Верхнеудинск (июль — сентябрь 1931).
 г. Иркутск (сентябрь 1931 — февраль 1932).
 г. Чита (с февраля 1932).

Полное название 
18-й стрелковый корпус

Подчинение 
 5-я Краснознамённая армия (1 июля 1924 — …).
 Сибирский военный округ
 Особая Дальневосточная армия (с августа 1929-18.02.1932).

Командование

Командиры 
 июнь 1924 — январь 1928: Грязнов, Иван Кенсоринович
 январь 1928 — август 1929: Лапин, Альберт Янович
 на октябрь-ноябрь 1929: Вострецов, Степан Сергеевич
 1930 (8 месяцев): (ВРИД) Петрушин, Сергей Яковлевич
 01 января 1931 — 15 марта 1931: Софронов, Георгий Павлович

Комиссары, помощники по политической части 
 август 1924 — март 1925: Репин, Василий Иванович
 август 1925 — октябрь 1926: Сковородников, Василий Сергеевич
 март 1927 — август 1928: Стельмах, Емельян Васильевич

Начальники штаба 
 июль — сентябрь 1924: Глаголев, Василий Павлович
 сентябрь 1927 — август 1929: Кассин Григорий Иустинович
 январь 1930 — декабрь 1931: Петрушин, Сергей Яковлевич

Прочие 
 Начальник политического отдела корпуса Зайцев Лазарь Дмитриевич.
 Начальник оперативного отдела Вейкин Я. Я.

Состав 
На 1929—1932:
 Управление корпуса.
 35-я стрелковая дивизия.
 36-я Забайкальская стрелковая дивизия.

2-е формирование

История 
В феврале 1934 г. из состава управления 19 стрелкового корпуса ЛВО были выделены кадры для сформирования управления 18 стрелкового корпуса, прибывшие в марте в ОКДВА (приказ войскам ОКДВА от 30 марта 1934 г. № 00102). На основании приказов НКО от 28 июня 1938 г. № 0107 и войскам Дальневосточного фронта от 1 июля 1938 г. № 1 управление 18 ск было преобразовано в управление 2 армии ДВФ.

В связи с реорганизацией войск Дальнего Востока (приказ НКО от 4 сентября 1938 г. № 0040) корпус был восстановлен (приказ войскам 2 ОКА от 7 сентября 1938 г. № 02). В июле 1940 г. на его базе была сформирована 35 армия.

Подчинение 
 ОКДВА (март 1934 — июль 1938)
 Дальневосточный фронт (июль — сент. 1938)
 2 ОКА (сент. 1938)

Командование

Командиры 
 март 1934 — июнь 1937: Пашковский, Константин Казимирович, комдив
 июль — август 1937: Васенцович, Владислав Константинович, комбриг

Комиссары, помощники по политической части 
 май — июль 1937: Якубовский, Лев Григорьевич

Начальники штаба 
 март 1934 — сентябрь 1936: Сонин, Константин Алексеевич, комбриг

Начальники оперативного отдела 
 07.08.1940 — ?: Баерский, Владимир Гелярович, майор

3-е формирование 
Период вхождения в состав РККА (Дальневосточный фронт):
 4 марта  1941 года — 19 июля 1941 года

Командование

Командиры 
 4 марта  1941 года — 19 июля 1941 года: Зайцев, Владимир Александрович, генерал-майор

4-е формирование 
Периоды вхождения в состав Действующей армии:
 23 декабря  1942 года — 3 февраля 1943 года    

Корпус  участвовал в Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных операциях.

Командование

Командиры 
 26 декабря  1942 года — 15 февраля 1943 года  : Зыков, Пётр Максимович,  генерал-майор

5-е формирование 
Периоды вхождения в состав Действующей армии:
 6 февраля 1943 года — 25 апреля 1943 года 

25 апреля 1943 года  18-й стрелковый корпус  преобразован в 34-й гвардейский стрелковый корпус.

Командование

Командиры 
 15 февраля  1943 года — 9 марта 1943 года  : Запорожченко, Михаил Иванович,  генерал-майор
 10 марта 1943 года — 25 апреля 1943 года  : Мухин, Герасим Васильевич,  генерал-майор

6-е формирование 
Периоды вхождения в состав Действующей армии:
 11 июня 1943 года — 9 мая 1945 года

На 1 мая 1945 года корпус подчинен 65-й армии 2-го Белорусского фронта.

Состав корпуса:
 37-я гвардейская стрелковая дивизия
 15-я стрелковая дивизия
 69-я стрелковая дивизия
  
Части корпусного подчинения:
 935-й отдельный ордена Александра Невского батальон связи
 119-я полевая авторемонтная база
 3694-я военно-почтовая станция

Командование

Командиры 
 1 июля 1943 года — 25 декабря 1944 года: Иванов, Иван Иванович, генерал-майор, с 13.09.1944 — генерал-лейтенант
 26 декабря 1944 года — декабрь 1945 года: Чуваков, Никита Емельянович, генерал-майор, с 20.04.1945 — генерал-лейтенант

Начальники штаба 
 1 июля 1943 года — 5 октября 1943 года: Павлов, Иван Семёнович, полковник
 .

Награды корпуса 
 19.02.1945 —  Орден Красного Знамени- награжден указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при прорыве обороны немцев севернее Варшавы и проявленные при этом доблесть и мужество.

18 стрелковый корпус Приволжского военного округа 
Корпус был сформирован на основании приказа войскам ПриВО N 867/111 от 29 октября 1923 г. 
Расформирован приказом войскам округа N 1008/136 от 30 декабря 1923 г., личный состав направлен на пополнение 1 Казанской сд.
Дислокация управления-г. Казань.

Командование

Командиры 
 02.1923 — 04.1923  : Калинин, Степан Андрианович

Примечания

Литература 
 Центральный государственный архив Советской армии (с июня 1992 г. Российский государственный военный архив). В двух томах. Том 2. Путеводитель. 1993.
 ЦГАСА. Ф.39472; 41 д.; 1929—1931 гг. Управление 18-го стрелкового корпуса ОКДВА. https://web.archive.org/web/20131017005209/http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=121&sid=91911
 ЦГАСА. Ф.887; 144 д.; 1924—1932, 1935—1940 гг. Управление 18-го стрелкового корпуса (бывшая 2-я армия ДВФ).
 В пламени и славе. Очерки истории Краснознамённого Сибирского военного округа. 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск, Новосибирское кн. изд-во, 1988. стр.50-54
 Федюнинский И. И. «На Востоке». М.: Воениздат, 1985
 Источник: Феськов В. И., Калашников К. А., Голиков В. И., Чмыхало В. И. «Красная Армия в июне 1941 года» — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. c. 37, 125—126. О стрелковых корпусах.
 Сайт РККА, Энциклопедия. Стрелковые дивизии. Справочник дивизий. 35-я стрелковая дивизия (ф. 1919). «35-я Сибирская Краснознамённая стрелковая дивизия»
 Сайт РККА, Энциклопедия. Стрелковые дивизии. Справочник дивизий. 36-я мотострелковая дивизия (ф. 19??). 36-я Забайкальская мотострелковая дивизия.
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984. С. 165 Вострецов Степан Сергеевич.
 Тимофеев Е. Д. С. С. Вострецов.— М: Воениздат, 1981. Книга на сайте: http://militera.lib.ru/bio/timofeev/index.html
 Ордена Ленина Забайкальский. История ордена Ленина Забайкальского военного округа. — М.: Воениздат, 1980.
 Свирин М., Бескурников А. «Первые советские танки». АРМАДА № 1. М. Экспринт. 1995.

Ссылки 
 Форум RKKA. Жуков Андрей. Командный состав Особой Дальневосточной Армии в период боёв на КВЖД.
 Сайт Солдат. ru. Стрелковые и воздушно-десантные корпуса РККА 1941—1945 гг. 1. Стрелковые корпуса РККА на 22.06.41.
 Сайт Генерал Капель. Степан Сергеевич Вострецов.
 Лучший форум для Коллекционеров. Приказ Революционного Военного Совета Союза ССР. «По личному составу армии». 22 февраля 1930 г. № 154.

Стрелковые корпуса СССР